Tsvetnoi (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Tsvetnoi (Calmúquia), localitat de la república de Calmúquia, a Rússia